Живогля́дов — русская фамилия. Известные носители:

 Живоглядов, Борис Дмитриевич (1897—1969) — русский советский писатель, известный под псевдонимом Борис Дальний
 Живоглядов, Валерий Петрович (1938—2020) — советский и киргизский учёный-кибернетик
 Живоглядов, Дмитрий Викторович (род. 1994) — российский футболист